Luis Sáinz ist der Name folgender Personen:

* Luis Sáinz Hinojosa (1936–2022), bolivianischer Ordensgeistlicher und Weihbischof in Cochabamba
 Luis Sáinz de Medrano (1928–2012), spanischer Romanist, Hispanist und Hispanoamerikanist